Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Jiangxi Women’s Open 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 25. und 26. Juli 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2015
Tennisturnier in Nanchang